

Вільямсвілл — місто, штат Міссурі
 Вільямсвілл — селище, штат Іллінойс
 Вільямсвілл — селище, штат Нью-Йорк